У Сполучених Штатах Америки налічується вісімнадцять округів з назвою Юніон ():

 Юніон — округ у штаті Айова.
 Юніон — округ у штаті Арканзас.
 Юніон — округ у штаті Джорджія.
 Юніон — округ у штаті Іллінойс.
 Юніон — округ у штаті Індіана.
 Юніон — округ у штаті Кентуккі.
 Юніон — округ у штаті Луїзіана.
 Юніон — округ у штаті Міссісіпі.
 Юніон — округ у штаті Нью-Джерсі.
 Юніон — округ у штаті Нью-Мексико.
 Юніон — округ у штаті Огайо.
 Юніон — округ у штаті Орегон.
 Юніон — округ у штаті Пенсільванія.
 Юніон — округ у штаті Північна Кароліна.
 Юніон — округ у штаті Теннессі.
 Юніон — округ у штаті Флорида.
 Юніон — округ у штаті Південна Дакота.
 Юніон — округ у штаті Південна Кароліна.

Див. також 
 Союз
 Унія
 Union